SRS en förkortning som kan stå för något av följande:

  Scriptores rerum svecicarum (Författare om Sverige)
 Segmentell rörelsesmärta
 Supplemental Restraint System. Se Krockkudde eller Styrenhet (fordon) 
 Super Rotation System, ett system som beskriver hur spelpjäserna i spelet Tetris ska rotera (se SRS på tetris.wikia.com).
 Street Racing Syndicate, ett videospel
 Stötresponsspektrum, (Shock Response Spectrum), grafisk presentation av reaktionen per frekvens av en chock på ett objekt
 Cirrus Design, ett lättviktsflygplan
 Substansrelaterad störning
 Svenska Revisorsamfundet
 Svenska Råttsällskapet
 Studentradion i Sverige
 System Requirement Specification
 Svenskt Respitsystem
 Svenska Retursystem (Lådor och pallar i dagligvaruhandel)